Натуральне число 172
 172 рік до нашої ери
 172 рік нашої ери